

Patronymes 
Matveïev (masculin ; ) ou Matveïeva (féminin ; ) est un patronyme russe, formé d'après Matthieu (Matveï en russe) et porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Matveïev (1927-2010), linguiste russe
 Andreï Artamonovitch Matveïev (1666-1728), diplomate russe
 Andreï Matveïev (1701?-1739), peintre russe
 Artamon Matveïev (1625-1682), diplomate et homme politique russe
 Evgueni Matveev (1922-2003), réalisateur russe
 Mark Matveev (-1648), peintre d'icônes
 Maxime Matveïev (1982-), acteur russe
 Natalia Matveïeva (1986-), fondeuse russe
 Nikolaï Matveïev (1855-1939), peintre russe
 Nikolaï Matveïev (1865-1941), japonologue russe
 Oleg Matveïev (1970-), joueur de football ukrainien
 Sergueï Matveïev (1975-), cycliste ukrainien

Patronyme russe